Amphoe Mueang Phuket, het hoofdstedelijke district van de gelijknamige provincie in het zuiden van Thailand
Phuket (provincie), een provincie in het zuiden van Thailand
Internationale Luchthaven Phuket, de luchthaven van de provincie Phuket
Phuket Air, een Thaise luchtvaartmaatschappij 
Phuket (eiland), het grootste eiland in Thailand en de provincie Phuket
Phuket (stad), de hoofdstad van de provincie Phuket
Phuketzee, een zee aan de oostkant van het eiland Phuket